Чиконьяни ()— итальянская фамилия. Известные носители:

 Чиконьяни, Амлето Джованни (1883—1973) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Чиконьяни, Гаэтано (1881—1962) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.